Armada kan avse:

 Armada – en samling fartyg, se flotta
 Spanska armadan – en stor flotta av ekskepp som den spanske kungen Filip II lät bygga
 Armada de Blainville-Boisbriand – ett proffsjuniorishockeylag som är baserat i Boisbriand, Québec
 Armada (djur) – ett släkte av fjärilar
 Armada (företag) – ett skid- och klädmärke
 Armada music – ett holländskt skivbolag för elektronisk musik
 Armada (musikalbum) – ett musikalbum av Keep of Kalessin
 Groove Armada – en brittisk musikduo från London bildad i mitten av 1990-talet